HMS Dido può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

  – incrociatore leggero della classe Dido
  – fregata della classe Leander